ТСВ:
 ТСВ-1 (ТВС) — тренировочная снайперская винтовка.
 ТСВ — приднестровский телеканал.

 ТСВ 1861 — немецкий футбольный клуб из города Нёрдлинген.
 ТСВ Хандшусхайм — регбийный клуб из города Хандшусхайм.
 ТСВЧ — телевидение сверхвысокой чёткости

См. также